Laconia (Λακωνία) – regione storica dell'antica Grecia
Laconia – unità periferica del Peloponneso
Laconia – comune degli Stati Uniti d'America nello stato dell'Indiana
Laconia – comune degli Stati Uniti d'America nello stato del New Hampshire
RMS Laconia – transatlantico britannico 
Affondamento del Laconia – episodio della battaglia dell'Atlantico della seconda guerra mondiale
L'affondamento del Laconia – miniserie televisiva (2011) ispirata all'affondamento del Laconia